Capa kan syfta på: 

 CAPA – ett system för kvalitetskontroll vid industriell tillverkning, se Corrective and Preventive Action
 Robert Capa (1913–1954), en krigsfotograf 
 Cornell Capa (1918–2008),  en fotograf, bror till Robert Capa